Касте — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Касте — коммуна во Франции, департамент Жер.
 Касте-д’Арманьяк — коммуна во Франции, департамент Жер.